Schwegmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schwegmann (* 1942), deutscher Politiker
 Anne Schwegmann-Fielding (* 1967), englische Bildhauerin
 Heinrich Schwegmann (1877–1946), deutscher Politiker (DNVP) der Freien Stadt Danzig
 Martin Schwegmann (* 1975), deutscher Architekt, Stadtforscher und Aktivist
 Melinda Schwegmann (* 1946), US-amerikanische Politikerin